Зайцев, Виталий:
 Зайцев, Виталий Васильевич — советский адмирал.
 Зайцев, Виталий Владимирович (род. 1991) — российский футболист. Примечания